Fichtelberg heißen:

 Fichtelberg (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bayreuth in Bayern
 Fichtelberg (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bayreuth in Bayern
 Fichtelberg (Erzgebirge), 1.215 m, der höchste Berg Sachsens
 Fichtelberg (Illschwang), 521 m, Berg auf der Fränkischen Alb bei Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Fichtelberg (Königstein), 580 m, Berg auf der Fränkischen Alb bei Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Fichtelberg (Odenwald), 492 m, Berg im Odenwald, nördlich von Oberzent-Raubach im Landkreis Bergstraße
 Fichtelberg (Planetoid), ein Planetoid (29736) zwischen den Planeten Mars und Jupiter